Lutz kan som auktorsförkortning betyda:

 Adolpho Lutz
 Matthias Lutz
 Herbert Lutz
 Bertha Maria Julia Lutz

Robotskapade auktorsförkortningar